Plusieurs partis ont porté ou portent le nom de Parti démocrate national, Parti national-démocrate, Parti démocratique national ou Parti national-démocratique, dont :

 Parti national-démocrate d'Allemagne (, NPD), parti ultranationaliste fondé en 1964
 Parti démocrate national (Argentine), parti conservateur (1931-1958)
 Parti démocratique national (Bosnie-Herzégovine)
 Parti national-démocrate (Bulgarie) (), fondé en 2012
 Parti national démocratique (Djibouti)
 Parti national démocratique (Égypte)
 Parti démocratique national (Galicie)
 Parti national-démocrate géorgien
 Parti national-démocrate (Ghana)
 Maroc
 Parti national-démocrate, 1982-2008
 Parti démocrate national (Maroc), fondé en 2009
 Parti national démocratique (Népal), centre-droit
 Parti national démocratique du Népal, scission du précédent
 Parti national démocratique nigérien
 Parti national-démocrate (Pologne) (, SND, ou , 1897-1919), parti nationaliste
 Parti national démocratique (Suriname) (, NDP), fondé en 1987
 Parti national démocratique (Salvador)

Voir aussi